Casey Cott – attore statunitense 
 Corey Cott – attore e cantante statunitense
 Nancy F. Cott – storica e accademica statunitense